L'Open de Malaisie masculin 2005 (ou Malaysian Open 2005) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi 3 star. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 14 au . 

En finale, le Malaisien Ong Beng Hee l'emporte face à Wael El Hindi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie de squash féminin 2005

Masculin 2005
Squash en 2005
Sport en Malaisie en 2005
Sport en novembre 2005